Асамбля́ж (, перекладається як змішування) — з'єднання декількох вин або спиртів, як правило, з одного апелласьона для отримання нового продукту з кращими характеристиками.

Для віскі використовують термін «blending».

 Асамбляж  — тривимірний твір мистецтва, створений за допомогою поєднання різних матеріалів і елементів, часто побутових предметів.

Примітки 

Виноробство
Вино
Мистецтво